Ларео́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 37 км на північний захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лареоль на сайті французького Національного інституту географії
 Лареоль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Лареоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Лареоль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна